Passarella ima više značenja:
 Passarella, Padova
 Passarella, Venezia